Cyrille Aufort (1974-), un compositeur français de musique de films ;
 Jean Aufort (1898-1988), un peintre, aquarelliste, lithographe et illustrateur français ;
 Thomas Aufort (1974-), un acteur et réalisateur français.